{{НП-США
 |статус                  = Город
 |русское название        = Мирамар
 |оригинальное название   = 
 |изображение             = 
 |герб                    = 
 |флаг                    = 
 |ширина герба            = 
 |ширина флага            = 
  |lat_dir = N|lat_deg = 25|lat_min = 59|lat_sec = 0
  |lon_dir = W|lon_deg = 80|lon_min = 18|lon_sec = 0
  |CoordScale             = 
 |карта страны            = 
 |карта региона           = 
 |карта района            = 
 |штат                    = Флорида
 |штат в таблице          = Флорида
 |вид округа              = Округ (США)Округ
 |округ                   = Брауард
 |округ в таблице         = Брауард (округ)Брауард
 |вид общины              = 
 |община                  = 
 |община в таблице        = 
 |внутреннее деление      = 
 |вид главы               = Мэр
 |глава                   = Уэйн Мессам (с 2015)
 |дата основания          = 1955
 |первое упоминание       = 
 |прежние имена           = 
 |статус с                = 1955
 |площадь                 = 81,07
 |высота центра НП        = 1.

Демография 
{{USCensusPop
| 1960= 5465
| 1970= 23973
| 1980= 32813
| 1990= 40663
| 2000= 72739
| 2010= 122041
| estimate= 130288
| estyear= 2013
| estref=.

2012
По оценкам 2012 года в Мирамаре проживали 128 729 человек. Средний доход домохозяйства составлял 64 907 долларов в год, при среднем по штату 45 040 долларов; доход на душу населения был 23 770 долларов в год.

2013
По оценкам 2013 года в Мирамаре проживали 130 288 человек: 46,9 % мужского пола и 53,1 % — женского. Средний возраст горожанина составил 33,5 лет при среднем по штату 41 год.

О происхождении своих предков горожане сообщили следующее: выходцы из Вест-Индии () — 25,4 %, итальянцы — 2,1 %, немцы — 1,9 %, ирландцы — 1,6 %, англичане — 1,2 %.

Опрос жителей старше 15 лет показал, что 37 % жителей города не состоят в браке и никогда в нём не были, 43,7 % состоят в браке и проживают совместно, 2,6 % состоят в браке, но проживают раздельно, 4,3 % вдовствуют и 12,4 % находятся в разводе.

40,4 % горожан были рождены вне США, при среднем по штату 19,4 %.

2014
По данным на июнь 2014 года, безработица в Мирамаре составила 5,7 %, при среднем по штату 6,3 %.

Прочие факты 
 Девиз округа — «Красота и прогресс». Прежний девиз был «Центр всего».
 В Мирамаре находятся штаб-квартиры таких крупных компаний как Spirit Airlines (авиакомпания; с 1999 года),  (аудио-продукция),  (до 2010 года; бытовая техника).
 Крупные учебные заведения города: Старшая школа «Эверглейдс», .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 

 
Города Флориды